Nuoro (stad).
Nuoro (provincie).